Lüften steht für:

 das Zuführen von Frischluft, siehe Lüftung
 Lüften (Eichstätt), Ortsteil von Eichstätt, Landkreis Eichstätt, Bayern